Giuseppe Arena (1713-1784) – musicista
Giuseppe Arena (1875-1959) – parroco e fondatore del sindacalismo cattolico nel Vicentino
Giuseppe Arena (1899-1936) - militare, insignito della medaglia d'oro al valor militare alla memoria
Giuseppe Arena - attore italiano